Con il nome di San Gerardo (o anche San Geraldo o San Gherardo) si indicano:

Geografia

El Salvador 
San Gerardo – comune del dipartimento di San Miguel

Italia 
San Gerardo – quartiere di Monza conosciuto anche come Grazie Vecchie
San Gerardo – frazione del comune di Piedimonte Etneo, nella città metropolitana di Catania

Santi 
 San Gerardo di Gallinaro († 639) – originario di Silions (Inghilterra), celebrato l'11 agosto
 San Geraldo (†732) – monaco irlandese ed abate, celebrato il 13 marzo
 San Gerardo di Aurillac († 909) – nobile alverniate, celebrato il 13 ottobre
 San Gerardo di Mâcon († 940) – monaco e vescovo di Mâcon, celebrato il 29 maggio
 San Gerardo di Brogne († 959) – abate benedettino, celebrato il 3 ottobre
 San Gerardo di Toul († 994) – vescovo di Toul, celebrato il 23 aprile
 San Gerardo di Csanád, noto anche come san Gerardo Sagredo († 1046) – vescovo di Csanád e martire, patrono d'Ungheria, celebrato il 24 settembre
 San Geraldo di Ostia († 1077) – monaco benedettino e poi vescovo di Ostia, celebrato il 6 febbraio
 San Geraldo di Sauve-Majeure († 1095) – monaco a Corbie e fondatore dell'Abbazia di La Sauve-Majeure, celebrato il 5 aprile
 San Geraldo di Braga († 1109) – monaco benedettino spagnolo, vescovo di Braga (Portogallo), celebrato il 5 dicembre
 San Gerardo († 1109) – abate a Soignies (Belgio), celebrato il 6 dicembre
 San Gerardo di Potenza († 1119) – vescovo di Potenza, celebrato il 30 ottobre
 San Geraldo di Bèziers († 1123) – vescovo, celebrato il 5 novembre
 San Gerardo de Bazonches († 1123) – sacerdote benedettino di Angers, celebrato il 4 novembre
 San Gerardo d'Orchimont († 1138) – benedettino e abate di Florennes, celebrato il 23 aprile
 San Gerardo († 1177) – abate cistercense, celebrato il 16 ottobre
 San Gerardo di Borgogna († 1172) – abate benedettino, celebrato il 28 aprile
 San Gerardo dei Tintori († 1207) – nativo di Monza, celebrato il 6 giugno
 San Gerardo Maiella († 1755) – redentorista, celebrato il 16 ottobre